Zločinački umovi () je američka kriminalistička televizijska serija koja prati rad JAP-a, tj FBI-eve Jedinice za analizu ponašanja (), čije je središte u Kvantiku (Virdžinija). Serija se razlikuje od drugih serija slične vrste po tome što se više fokusira na kriminalca nego na sam zločin. Seriju režira „The Mark Gordon Company“ u asocijaciji sa „CBS Television Studios“ i „ABC Studios“. Originalni naziv bio je „Quantico“ i pilot-epizoda snimljena je u Vankuveru.

Opis 

Prva sezona serije Zločinački umovi je emitovana na kanalu CBS od 22. septembra 2005. do 10. maja 2006. godine. U glavnoj postavi su bili Mendi Patinkin, Tomas Gibson, Lola Glodini, Šemar Mur, Metju Grej Gubler i od 2. epizode Andrea Džoj Kuk.
oj Kuk.

Uloge

Glavni 

 Mendi Patinkin kao Džejson Gidion
 Tomas Gibson kao Aron Hočner
 Lola Glodini kao El Grinavej
 Šemar Mur kao Derek Morgan
 Metju Grej Gubler kao Spenser Rid
 Andrea Džoj Kuk kao Dženifer Džaro (Epizode 2-22)

Epizodni 
 Kersten Vangsnes kao Penelopi Garsija (Epizode 1-4,6-22)

Epizode

Spoljašnje veze 

Злочиначки умови
Сезоне телевизијских серија 2005.
Сезоне телевизијских серија 2006.